Брабант - име неколико политичких јединица у историји низоземских земаља:

 Брабант (војводство) - историјска покрајина која је обухватала холандску покрајину Северни Брабант, те покрајине бившег белгијског Брабанта и Антверпен:
 Северни Брабант - покрајина у Холандији;
 Брабант или белгијски Брабант - белгијска покрајина до 1. јануара 1995, сада подељена на:
 Фламански Брабант - покрајина у Фламанском региону, у Белгији;
 Валонски Брабант - покрајина у Валонском региону, у Белгији; те
 Бриселски регион.

Други појмови:
 Брабанти (дом Брабанта) или Регинарди - средњоевропска аристократска породица из данашње Белгије;
 Брабант или Брабантски дијалект - дијалект холандског језика;

Други топоними:
 Брабант ан Аргонн - општина у региону Лорене у Француској;
 Брабант ле Роа или Брабан ле Роа - насеље и општина у департману Меза, у региону Лорене, Француска;
 Брабант (острво) - друго острво по величини у Палмеровом архипелагу на Антарктику;
 Леморн Брабант или Ле Морн Брабан - полуострво на југозападу острва Маурицијус.